Načetín ist der Name mehrerer Orte In Tschechien

 Načetín (Kalek), Ortsteil von Kalek, Okres Chomutov
 Načetín, Ortsteil von Hora Svatého Václava, Okres Domažlice
 Načetín I, Wüstung in der Gemeinde Kalek, Okres Chomutov